La Lumière du monde est le titre de plusieurs œuvres :

En peinture 
 La Lumière du monde est un tableau de François Boucher (1750).
 La Lumière du monde est un tableau de William Holman Hunt (1853-1854).

Au cinéma 
 La Lumière du monde, le titre français du film muet américain Peggy Does Her Darndest, réalisé par George D. Baker, et sorti en 1919.